Floriana steht für:

 Floriana, Stadt auf Malta
 antike Stadt in Pannonien, heute Csákvár in Ungarn
 Floriana (Literaturpreis), literarische Biennale und Preiswettbewerb in Sankt Florian bei Linz

siehe auch:

 Floreana, kleine Insel im Süden des Galápagos-Archipels